Verner Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Verner Lake (sjö), Ontario, District Municipality of Muskoka,

USA 

 Verner Lake (reservoar), Georgia, Haralson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar